Mendota (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Mendota (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Mendota (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Mendota (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia